Zawiśle (Bydgoszcz)
 Zawiśle (Włocławek)